Нары́шкин (Нары́шкина) — русская фамилия. Известные носители:

Нарышкин

А 
 
 Нарышкин, Алексей Васильевич (1742—1800) — русский дипломат, писатель, тайный советник и камергер.

Б 
 Нарышкин, Борис Александрович (1884—1927) — прапорщик, инвалид войны, жертва Красного террора, расстрелян в ответ на убийство Войкова.

В

Г 
 Нарышкин, Григорий Филимонович (ум. 1705) — стольник Петра I, боярин, Верхотурский воевода (1684—1691).

Д

И

К

Л 
 
 Нарышкин, Леонид Ильич (1894—1974) — советский военачальник, генерал-майор авиации, участник Гражданской войны, участник Великой Отечественной войны.

М 
 Нарышкин, Мартемьян Кириллович (1665—1697) — боярин из рода Нарышкиных, родной брат царицы Натальи Кирилловны.
 Нарышкин, Михаил Михайлович (1798—1863) — декабрист, полковник Тарутинского пехотного полка, член Союза благоденствия и Северного общества.

Н 
 Нарышкин, Николай Васильевич (род. 1938) — профессор Казанского национального исследовательского технического университета.

П 
 Нарышкин, Пётр Петрович (1764—1825) — тайный советник, сенатор, герой Очаковского штурма.

С 
 
 Нарышкин, Сергей Евгеньевич (род. 1954) — российский государственный деятель, директор Службы внешней разведки Российской Федерации.

Ф 
 Нарышкин, Фёдор Полиектович (ум. 1676) — думный дворянин из рода Нарышкиных, архангельский воевода (1674 — 1676), двоюродный дед Петра I.

Э 
 Нарышкин, Эммануил Дмитриевич (1813—1901) — обер-камергер, крупный землевладелец и благотворитель.



См. также 
 Нарышкины — русский дворянский род
 Нарышкино — посёлок городского типа в Орловской области России, административный центр Урицкого района
 Нарышкинский стиль (нарышкинское барокко, московское барокко) — условное название стилевого направления в русской архитектуре конца XVII — начала XVIII веков, начального этапа в развитии архитектуры русского барокко. Названием обязано боярскому роду Нарышкиных
 Нарышкинская аллея
 Нарышкинская волость
 Нарышкинский проезд

Примечания